Marek Bieńkowski (ur. w 1960 r.) – prawnik, Komendant Główny Policji
 Marek Bieńkowski (ur. 1952 r.) – polski poeta